Allumette peut désigner : 

 Allumette, un petit objet permettant d'obtenir une flamme par friction ;
 Allumette, une comédie musicale de 1984 basé sur l'histoire de La Petite Fille aux allumettes :
Allumette un album sorti en 1984, reprenant les chansons de la comédie musicale ;
Allumette, la chanson titre issue de l'album homonyme ;
 Allumette, un biscuit à base de pâte feuilletée.

Voir aussi 
 La Petite Fille aux allumettes, un conte de Hans Christian Andersen
 Bonhomme allumette un type de dessin
 Découpe en allumettes, une technique culinaire française de base, qui donne son nom à divers plats, comme les pommes allumettes, qui sont des frites très fines